Le terme Maingard peut se référer à:

Nom de famille 

Amédée Maingard (1918–1981), agent secret mauricien.
 Jacqueline Maingard, universitaire sud-africaine
 Josselin Maingard (1759-1832), militaire français, fondateur du Collège de Bourbon de Saint-Denis de la Réunion.

Toponymes 

Lac Maingard, au Canada.